Pachycladina är ett släkte av svampar. Pachycladina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pachycladina